Мира Босанац (24. децембар 1953) је југословенска и босанскохерцеговачка филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|0
|2
|1
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|4
|3
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|2
|2
|5
|4
|15
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Ивањска ноћ (ТВ филм) || Конобарица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Лидија (ТВ филм) || /
|-
| 1983. || Киклоп (ТВ мини серија) || Елза, Куртова сестра (конобарица)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1993. || Вријеме за || /
|-
| 1995. || Испрани || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2006. || Бибин свијет (ТВ серија) || Гђа Пинтер / Медицинска сестра
|-
| 2005 2006. || Забрањена љубав || Даница Филиповић / Службеница
|-
| 2008. || Не дај се, Нина (ТВ серија) || Сестра Вишња
|-
| 2008. || Заувијек сусједи (ТВ серија) || Анђука
|-
| 2008. || Иза стакла || Болничарка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2009 2010. || Долина сунца (ТВ серија) || Сања
|-
| 2012. || Недјељом ујутро, суботом навечер (ТВ серија) || Службеница у пошти
|-
| 2008 2013. || Одмори се, заслужио си (ТВ серија) || Чистачица / Крадљивица
|-
| 2016. || С оне стране || Жена у таксију
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2007. || Загорка (документарни филм)|| Кућепазитељица
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1953.
Босанскохерцеговачке глумице
Југословенски глумци